Het seizoen 2010–2011 van BV De Graafschap was het 56ste jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Doetinchem. De Graafschap speelde dit seizoen in de Eredivisie, na promotie uit de Eerste divisie, en nam verder deel aan het toernooi om de KNVB beker.

Selectie

Transfers

Zomer

Aangetrokken

Vertrokken

Eredivisie

Wedstrijden

Eindstand

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die BV De Graafschap vertegenwoordigden in de Eredivisie in het seizoen 2010/11 en onder leiding van trainer-coach Darije Kalezic als veertiende eindigden.

KNVB-beker

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die BV De Graafschap vertegenwoordigden in de strijd om de KNVB-beker in het seizoen 2010/11 en onder leiding van trainer-coach Darije Kalezic in de derde ronde na strafschoppen verloren van FC Utrecht.

Graafschap, De
2011